Pleuropoma är ett släkte av snäckor. Pleuropoma ingår i familjen Helicinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Pleuropoma